Pyragraphorus är ett släkte av plattmaskar. Pyragraphorus ingår i familjen Pyragraphoridae. 

Pyragraphorus är enda släktet i familjen Pyragraphoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Pyragraphorus